Gaolou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gaolou (socken i Kina, Anhui), 
 Gaolou (socken i Kina, Shandong), 
 Gaolou (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar